Pau-d'Arco (Pará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Pau-d'Arco (Tocantins), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
Pau-d'Arco do Piauí, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Tabebuia spp., een Zuid-Amerikaanse bomensoort (Pau-d'arco is de lokale naam)